Alfredo de Araújo Lopes da Costa (Rio de Janeiro,  -  ) foi um advogado, desembargador e educador mineiro. Notório homem de seu tempo, foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o 1º Diretor da Faculdade Mineira de Direito, razão por que é carinhosamente chamada de Casa de Lopes da Costa , a qual fundou à convite do bispo Dom Cabral. 

Lopes da Costa ocupou a cadeira nº 48 da Academia Paulista de Direito.

Biografia

Infância e juventude
Filho de pai carioca e mãe recifense, Lopes da Costa foi aluno do Colégio Pedro II e formou-se em Direito na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais, no Rio de Janeiro. Sob o pseudonimo de Álvaro Antunes atual como colaborador do Diário de Notícias, do qual chegou a ser Redator-Chefe. quando se empenhou pela campanha de Rui Barbosa à presidência da República.

Carreira jurídica
Em 1926, ao 41 anos, tornou-se juiz na comarca de Caldas à pedido de Mendes Pimentel ao Dr. Mello Viana, então Presidente do Estado de Minas Gerais. Em 1928 foi promovido à Comarca de Alfenas, onde converteu-se ao catolicismo  e permaneceu até 1946, quando assumiu a Comarca de Varginha, em 1948 foi elevado à condição de desembargador por Milton Campos, então Governador do Estado de Minas Gerais.  Aposentou-se em 1953, aos 68 anos, a pedido , em uma época em que a expectativa de vida era de 48 anos  

Em 1950 fundou a Faculdade Mineira de Direito, a qual serviu como primeiro diretor e professor de Direito Processual Civil.

Homenagens
 Sálvio de Figueiredo Teixeira  
Conferência sobre Lopes da Costa e o processo civil brasileiro - pronunciada em 16 de junho de 2000, no Seminário realizado na PUC-Minas e que foi publicada na RT de nº 781, pg. 743 a 756 e editada pela Editora Del Rey em opúsculo, com outros trabalhos, inclusive nota biográfica sobre o homenageado, de autoria de José Belato Teixeira. 

Serviço de Assistência Judiciária "Desembargador Lopes da Costa" (SAJ) - Serviço de assistência jurídica já existe há mais de 20 anos na PUC Minas, prestando um relevante serviço jurídico-social à população carente de Belo Horizonte. 

Professores da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Desembargadores do Brasil
Juristas do Brasil
Brasileiros de ascendência portuguesa
Católicos do Brasil
Advogados do Brasil
Alunos do Colégio Pedro II